Ayako Uehara (née en 1980), pianiste japonaise ;
 Bin Uehara (1908-1944), chanteur japonais ;
 Edwin Uehara (né en 1969), footballeur nippo-péruvien ;
 Hiromi Uehara (née en 1979), pianiste japonaise ;
 Ken Uehara (1909-1991), acteur japonais ;
 Koji Uehara (né en 1975), joueur de base ball japonais ;
 Leonardo Uehara (né en 1974), footballeur péruvien d'origine japonaise ;
 Misa Uehara (1937-2003), actrice japonaise ;
 Miyu Uehara (1987-2011), mannequin japonaise ;
 Shigeru Uehara (né en 1947), ingénieur automobile japonais ;
 Takako Uehara (née en 1983), chanteuse japonaise ;
 Yasutsune Uehara (né en 1949), boxeur japonais.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais